Желтопятнистый древолаз () — вид земноводных семейства древолазов. Находился среди образцов, собранных в 1981 году. В 1984 году был описан как Dendrobates arboreus. В 1994 году отнесён к роду Oophaga.

Описание 
Длина 20—22 мм. Кожа чёрного или коричневого цвета. Пятна, как правило, меньше глаз и сравнительно круглой формы. Пятна имеют различный размер и расположение. Некоторые из них рельефные, что не встречается у других представителей семейства. Радужная оболочка глаз коричневого цвета. Пальцевые диски расширены на всех пальцах, кроме первого. Второй палец всегда больше, чем первый, и, когда прижаты, первый палец составляет ¾ длины второго.

Лягушата похожи по окраске на взрослых, отличаются по интенсивности пятен и могут иметь зеленоватый оттенок основного фона.

Головастики равномерно серовато-коричневые. Хвост светло-коричневый с белыми пятнами.

Распространение 
Эндемик Атлантической низменности и прилегающих гор западной Панамы, встречается в широком диапазоне высот от уровня моря до по крайней мере 1120 м над уровнем моря. Населяет полог леса.

Яд 
Яд высоко токсичен, содержит алкалоиды, которые вызывают затруднение дыхания, нарушение работы опорно-двигательной системы и, возможно, смерть.

Примечания

Ссылки 
 AmphibiaWeb — Oophaga sylvatica
 Oophaga arborea (Myers, Daly, and Martínez, 1984) — Amphibian Species of the World
 Catalogue of Life

Эндемики Панамы
Древолазы
Животные, описанные в 1984 году